Николай Владиславович Куспа́к (1919—1998) — советский и российский . Лауреат Государственной премии Карельской АССР (1981), Заслуженный архитектор РСФСР (1980).

Биография 
После окончания средней школы в Красноярске, поступил в 1940 году в Московский архитектурный институт.

В 1941 году был призван в армию, участник Великой Отечественной войны. Во время войны - старший сержант, чертёжник оперативного отдела штаба 1-ой воздушной армии. Оформлял боевые документы, в т. ч. материалы, обобщающие боевой опыт армии. Не считаясь с отдыхом и здоровьем работал по изготовлению документов, нужных для управления авиацией, в результате большого напряжения временно лишился зрения.

После войны, в 1945—1949 годах — студент Московского архитектурного института. В 1950 году принят Союз архитекторов СССР.

В 1951—1953 годах — работал в Брянске архитектором, главным архитектором «Брянскоблпроекта».

С 1954 года, после окончания с отличием факультета усовершенствования Московского архитектурного института, работал в Петрозаводске, в проектном институте «Карелгражданпроект». Являлся автором генеральных планов городов и посёлков городского типа Карелии: Сегежи (1965), Кондопоги, Медвежьегорска (1968), Сортавалы (1973), Пряжи (1973) и Салми (1978), проекта планировки микрорайона Ключевая в Петрозаводске.

Преподавал курс «Архитектура гражданских и промышленных зданий» в Петрозаводском государственном университете и Петрозаводском строительном техникуме.

Похоронен на Сулажгорском мемориальном кладбище Петрозаводска.

Сочинения 
 Церковные сооружения Олонца // Древний Олонец. — Петрозаводск, 1994

Примечания

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. — С. 127—464 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Ссылки 
 Карелия официальная. Выставка памяти Н. В. Куспака
 Н. В. Куспак на сайте Союза архитекторов Карелии
 Приношение учителю

Выпускники МАРХИ
Члены Союза архитекторов СССР
Преподаватели ПетрГУ
Похороненные на Сулажгорском кладбище
Градостроители СССР
Архитекторы Российской Федерации
Лауреаты Государственной премии Карельской АССР